Cubillo puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades españolas:

Cubillo, municipio de la provincia de Segovia;
Cubillo de Castrejón, localidad del municipio de Castrejón de la Peña en la provincia de Palencia;
Cubillo de Ebro, localidad de Valderredible, en Cantabria;
Cubillo de Ojeda, localidad y pedanía de Cervera del Pisuerga, provincia de Palencia;
Cubillo del Campo, municipio de la provincia de Burgos; o
Cubillo del César, localidad y entidad local menor en la provincia de Burgos.